Norroy est une commune française des Vosges, parfois nommée Norroy-sur-Vair,
Norroy-le-Veneur est une commune française de la Moselle,
Norroy-le-Sec est une commune française de Meurthe-et-Moselle,
Norroy-lès-Pont-à-Mousson est une commune française de Meurthe-et-Moselle,
Norroy est un ancien village de Meurthe-et-Moselle situé au nord de Lesménils près du Signal de Xon et détruit au cours de la Première guerre mondiale ; il n'en subsiste que quelques ruines maintenant envahies par la végétation.

Voir aussi 
 
 
 
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France